Mount Vernon puede referirse a:
 El nombre de una casita en Sotwell, Inglaterra, donde vivió Edward Bach (creador de las Flores de Bach).
 La hacienda Mount Vernon en Virginia, propiedad de George Washington.
Ciudades de Estados Unidos
Mount Vernon (Alabama)
Mount Vernon (Arkansas)
Mount Vernon (Georgia)
Mount Vernon (Illinois)
Mount Vernon (Indiana)
Mount Vernon (Iowa)
Mount Vernon (Kentucky)
Mount Vernon (Maine)
Mount Vernon (Maryland) 
Mount Vernon (Misuri)
Mont Vernon (Nuevo Hampshire) 
Mount Vernon (Nueva York)
Mount Vernon (Ohio)
Mount Vernon (Oregón)
Mount Vernon (Dakota del Sur)
Mount Vernon (Texas)
Mount Vernon (Virginia)
Mount Vernon (Washington)
Mount Vernon (Virginia Occidental)